è il nome di una famiglia aristocratica giapponese. Il nome venne assunto nel 1567 da Matsudaira Kurandonosuke Motoyasu che si rinominò Ieyasu. Il nome può indicare:

 Tokugawa Ieyasu e tutti i membri del clan Tokugawa – da notare che i membri del clan decaduti hanno invece il cognome Matsudaira;
 shogunato Tokugawa;
 periodo Edo, conosciuto anche come periodo Tokugawa dal nome degli shōgun.